Monclar puede referirse a: 
 Monclar, comuna francesa situada en Gers.
 Monclar, comuna francesa situada en Lot y Garona.